Inhalen
 Kruisen (passeren van een tegenligger) van een ander voertuig volgens een dienstregeling
 Passen, zijn beurt overslaan bij een spel